Beijing Sevens 2002 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Beijing Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 16–17 marca 2002 roku w Centrum Sportów Olimpijskich w Pekinie będąc szóstym turniejem sezonu 2001/2002.

Informacje ogólne 
Rozegrane w Centrum Sportów Olimpijskich zawody były szóstym turniejem sezonu 2001/2002 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

W turnieju triumfowali reprezentanci Nowej Zelandii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

IRB Sevens World Series (2001/2002)
Beijing Sevens
2002 w Chinach